Jan Seidl je jméno těchto osobností:
 Jan Seidl (fotbalista) – fotbalista působící v klubu SK Kladno v době kolem druhé světové války, člen Klubu ligových kanonýrů
 Jan Seidl (historik) – český historik
 Jan Seidl (hudebník) – český bubeník, člen skupin Futurum a Stromboli

Podobné jméno 
 Jan Seidel – hudební skladatel